The Horsemen ist
 der Originaltitel des Abenteuerfilms Die Steppenreiter, 1971

Siehe auch:
 Horsemen